Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1963 — 31-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стал молодечненский «Спартак».

Зональный этап

Зона 1

Зона 2

Финальный этап

За 1-8 места

За 9-16 места 

 Команда «Металлист» снята с финального этапа. Соперникам засчитаны технические победы.

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1963 году
1963 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу